Thompson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thompson House (Arkansas), ID-Nr. 91001341
 Thompson House (Colorado), ID-Nr. 99001702
 Thompson House (Kentucky), ID-Nr. 87000567
 Thompson House (Louisiana), ID-Nr. 80001725
 Thompson House (New Jersey), ID-Nr. 88000996
 Thompson House (Dutchess County, New York), ID-Nr. 82001166
 Thompson House (Suffolk County, New York), ID-Nr. 87002283
 Thompson House (North Carolina), ID-Nr. 05001030
 Thompson House (South Dakota), ID-Nr. 03001076
 Thompson House (Texas), ID-Nr. 87001754

Siehe auch:
 William Thompson House